Михаил Николаевич Виноградов:
 Виноградов, Михаил Николаевич (1868—1960) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Виноградов, Михаил Николаевич (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Виноградов, Михаил Николаевич (1873—1932) — священник Русской православной церкви, священноисповедник.
 Виноградов, Михаил Николаевич (1887—1956) — доцент, преподаватель Московской духовной академии. Примечания